A Campona kifejezés az alábbiakat jelentheti:

 Campona római erőd
 Campona bevásárlóközpont